Municipio de Spencer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spencer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Spencer (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Spencer (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Spencer (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Spencer (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Spencer (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Spencer (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Spencer (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Spencer (condado de Ralls, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ralls.
 Municipio de Spencer (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.
 Municipio de Spencer (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Spencer (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.
 Municipio de Spencer (condado de Lucas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Spencer (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.